Porosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Porosaari (ö i Finland, Lappland, Norra Lappland), 
 Porosaari (ö i Finland, Lappland, Rovaniemi), 
 Porosaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,94, long 29,61), 
 Porosaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,92, long 29,31), 
 Porosaari (ö i Finland, Norra Karelen, Pielisen Karjala), 
 Porosaari (ö i Finland, Lappland, Östra Lappland, lat 66,05, long 28,46), 
 Porosaari (ö i Finland, Lappland, Östra Lappland, lat 66,35, long 27,90), 
 Porosaari (ö i Finland, Norra Savolax), 
 Porosaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu), 
 Porosaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel), 
 Boazosuolu (ö, lat 69,04, long 20,75), Lappland, Tunturi-Lappi, 

Robotskapade Finlandförgreningar